World Without End se poate referi la
 World Without End - Lume fără sfârșit, film din 1956
 World Without End - O lume fără sfârşit, roman din 2007 de Ken Follett
 World Without End - Lumea fără sfârșit, miniserial TV din 2012 (8 episoade). Bazat pe romanul lui Follett.
 World Without End, un roman Star Trek din 1979 de Joe Haldeman
 World Without End (Worlds Without End: Science Fiction, Fantasy & Horror Books) - web-site (worldswithoutend.com)

Vezi și
 In saecula saeculorum, în greacă εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων; în română „în vecii vecilor”, în engleză „World Without End”